Пражский манифест может означать:

Пражский манифест (1934) — документ Рудольфа Гильфердинга с требованием революционных изменений в Германии с целью свержения нацизма.
Пражский манифест (1944) — документ  Комитета освобождения народов России с призывом свержения Сталина и установления демократической власти в России.
Пражский манифест (эсперанто), (1996) — декларация движения за международный язык эсперанто.

Манифесты